Hub, in inglese "mozzo", può riferirsi a:

Codici 
 HUB – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto civile di Humbert River (Australia)
 hub – codice ISO 639-3 della lingua huambisa

Sigle 
 HUB (Humboldt-Universität zu Berlin) – università di Berlino, in Germania

Fumetti 
 Hub – personaggio mutante immaginario dell'universo Marvel

Geografia 
Austria
 Hub – frazione di Oberndorf an der Melk 
 Hub – frazione di Schönbühel-Aggsbach 
Germania
 Hub – frazione di Bad Saulgau
 Hub – frazione di Ravensburg
 Hub – frazione di Wangen im Allgäu
Pakistan
 Hub – comune del Belucistan
Stati Uniti d'America 
 Hub – comunità non incorporata situata nelle Contee di Kings e di Fresno, in California
Svizzera
 Hub – frazione di Amlikon-Bissegg (Svizzera)
 Hub – frazione di Mörschwil (Svizzera)
 Hub – frazione di Muolen (Svizzera)
 Hub – frazione di Sirnach (Svizzera)

Informatica 
 Hub – dispositivo di rete che funge da nodo ripetitore di una rete informatica organizzata a stella

Medicina 
 Hub and spoke – modello organizzativo nella gestione di patologie complesse e della medicina d'urgenza

Trasporti 
 Hub and spoke – modello di sviluppo della rete di trasporti utilizzato dalle compagnie aeree
 Hub espresso – modello di sviluppo della rete di trasporti utilizzato dai corrieri espressi

Videogiochi 
 Hub – vero nome di Doppia H, personaggio immaginario di Beyond Good & Evil
 HUB – stazione/multiportale immaginaria di X³: Terran Conflict